Графиня А́нна-Мари́я-Е́ва-Аполо́ния Пото́цкая, урождённая Скумин-Тышке́вич (, 26 марта 1779, Варшава — 16 августа 1867, Париж) — автор мемуаров, рассказывающих об императоре Наполеоне, его ближайшем окружении и о настроениях польского общества накануне и в ходе вторжения наполеоновских войск в Россию в 1812 году.

Биография 
Дочь графа Людвика Скумин-Тышкевича (ум. 1808) и княжны Констанции Понятовской (2.03.1759 — 1830), сестры князя Станислава Понятовского и племянницы последнего короля польского Станислава Августа Понятовского. 27 мая 1805 года в Вильне Анна вышла замуж за графа Александра Станислава Потоцкого. У супругов родилось трое детей: Август, Маврикий и Наталия, вышедшая замуж за князя Сангушко. В 1821 году супруги разошлись.

Вторым мужем Анны стал полковник граф  (1785—1864), бывший в 1812 году лейтенантом 1-го полка шевольжер-пикинеров Императорской гвардии (состоял переводчиком при походной канцелярии Наполеона І). В этом браке у Анны родилась дочь Матильда. С 1851 года графиня Дунин-Вонсович живёт в Париже, её салон считался одним из самых блестящих во времена Второй империи.

В 1897 году в Париже были опубликованы воспоминания графини (Memoires de la comtesse Potocka (1794—1820), publies par Casimir Strienski. Paris. 1897). В них графиня Потоцкая (издатель вывел автора под фамилией, которую она носила в описываемый в мемуарах период) рассказывает о Наполеоне І и Александре I, а также рисует любопытные портреты императрицы Марии-Луизы, маршала Мюрата, Полины Боргезе, маркизы Суза, Талейрана, герцога Бассано, великого князя Константина, Новосильцева, князя Юзефа Понятовского, графини Валевской и др.

«Это было в 1812 году. Я только что прочитала необыкновенные мемуары маркграфини Байрейтской, появление которых, по словам Наполеона, знаменовало собой вторую Иену для Бранденбургского дома: столько мерзостей и дрязг раскрыла эта книга. Я была тогда очень молода, и мною овладело желание записывать свои воспоминания по мере того, как я буду стариться. Мне казалось, что я, не хвастаясь, могу собрать материалы, гораздо более интересные, чем те, которыми добрая маркграфиня обессмертила своё имя. Итак, я принялась за дело…»

В своих мемуарах Анна Потоцкая рассказывает о платонической любви к некоему графу Ф., чьё имя было легко разгадано комментаторами мемуаров. Этим человеком был граф Огюст-Шарль-Жозеф де Флао де Ла Биллардье, которого некоторые современники считали внебрачным сыном Талейрана. По словам первого издателя мемуаров, Казимира Стрыенского, романтическая дружба Шарля де Флао и графини Потоцкой, впоследствии графини Дунин-Вонсович, продолжалась всю жизнь, и он якобы даже присутствовал при её кончине.

Образ в кино 
 «Марыся и Наполеон» (Польша, 1966) — актриса Эва Краснодембская

Литература 
 Мемуары графини Потоцкой (с сокращениями) // Исторический вестник, № 4. 1897
 Мемуары графини Потоцкой (1794—1820): С портр. и указ. собств. имен./ Пер. с фр. А. Н. Кудрявцевой. — СПб.: Изд-во Прометей Н. Н. Михайлова, 1915. — 273 c.
 Потоцкая А. Мемуары графини Потоцкой, 1794—1820. Кучково поле, 2005. ISBN 5-86090-097-X

Ссылки 
Anetka Potocka — kolejna pani na Wilanowie (польск.)

Анна
Анна
Писательницы Польши XIX века
Мемуаристы Польши
Персоналии:Затор